Cooper Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Cooper Township du comté de Sangamon en Illinois.
 Cooper Township du comté de Webster en Iowa.
 Cooper Township du comté de Gentry dans le Missouri.
 , du comté de Kalamazoo dans le Michigan.
 , du comté de Clearfield en Pennsylvanie.
 , du comté de Montour en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships